

Михалкове — Миколаївська область, Кривоозерський район, Мазурівська сільська рада.
 Михалкове — Чернівецька область, Дністровський район, Сокирянська міська громада.

Див. також 
 Михалково — назва ряду населених пунктів у Білорусі, Болгарії та Росії.
 Міхалково — назва кількох населених пунктів у Польщі.